— японский аниме-сериал, выпущенный студией Tatsunoko Productions, впервые транслировался по телеканалу Fuji TV с 3 февраля 1979 года по 26 января 1980 года. Всего выпущены 52 серии аниме. Zenderman является третьей частью франшизы Time Bokan, которая выходила следом за Yatterman и перед Otasukeman.

Сюжет 
Доктор Мондзя мечтает узнать о тайне чудо-эликсира, который даёт человеку бессмертие и вечную молодость. Для этого он строит машину времени, для того, чтобы отправить группу подростков в прошлом, чтобы те нашли ответ на главный вопрос. Однако параллельно с главными героями в прошлое отправляется трио злодеев, у которых те же цели. Кто найдёт ответ первым?

Роли озвучивали 
 Юдзи Мицуя — Тэцу
 Кумико Такидзава — Сакура
 Ёко Асагами / Ай Сакума — Аматтан
 Кёхэй Мияути — Доктор Мондзя
 Норико Охара — Муудзё
 Дзёдзи Янами — Тобокэ
 Кадзуя Такэтабэ — Дондзюро
 Масару Икэда — Наравота
 Ёсито Миямура — Рефери Машине
 Кэй Томияма — рассказчик

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 

Tatsunoko Production